Garachico kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Garachico, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Tancítaro,

Spanien 

 Garachico, La Palma, ort, Kanarieöarna,  
 Garachico, Teneriffa, ort och kommun, Kanarieöarna, 

Robotskapade Mexikoförgreningar